Кубок Вірменії з футболу 2022–2023 — 32-й розіграш кубкового футбольного турніру у Вірменії. Титул захищає Нораванк.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 жовтня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 жовтня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 жовтня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 листопада 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Вірменії на soccerway 

2022—2023
Вірменія
Вірменія
2022 у вірменському спорті
2023 у вірменському спорті